Mark Randall (né en 1967), joueur américain de basket-ball
Mark Randall (né en 1986), nageur sud-africain